Роџер Федерер је по трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Ендија Родика резултатом 6-2, 4-6, 7-5, 6-1.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (четвртфиналиста)
  Иван Љубичић (прво коло)
  Давид Налбандијан (друго коло)
  Џејмс Блејк (четвртфиналиста)
  Томи Робредо (четврто коло)
  Николај Давиденко (полуфиналиста)
  Маркос Багдатис (друго коло)
  Енди Родик (финалиста)
  Фернандо Гонзалез (треће коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Јарко Нијеминен (прво коло)
  Томи Хас(четвртфиналиста)
  Лејтон Хјуит (четвртфиналиста)
  Хуан Карлос Фереро (друго коло)

 Енди Мари (четврто коло)
 Роби Ђинепри (треће коло)
 Доминик Хрбати (прво коло)
 Новак Ђоковић (треће коло)
 Гастон Гаудио (треће коло)
 Фернандо Вердаско (треће коло)
 Дмитриј Турсунов (треће коло)
 Хосе Акасусо (прво коло)
 Ришар Гаске(четврто коло)
 Оливије Рохус (треће коло)
 Гаел Монфис (друго коло)
 Агустин Каљери (прво коло)
 Јонас Бјеркман (друго коло)
 Себастијан Грожан (друго коло)
 Хуан Игнасио Чела (прво коло)
<li> Кристоф Влиген (прво коло)</li>

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 2006.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 2006.